Erin Brockovich puede referirse a:
 Erin Brockovich (1960). Oficinista estadounidense de un bufete de abogados;
 Erin Brockovich, una película de 2000 sobre la vida de la anterior y protagonizada por Julia Roberts.